Tamburino – altro nome per il tamburello basco, strumento musicale a percussione
 Tamburino – suonatore di tamburo
 Tamburino – pagina di un quotidiano dedicata alla programmazione teatrale e cinematografica
 Tamburino – militare di fanteria che, con il rullo del tamburo, impartisce la cadenza di marcia alle truppe
 Tamburino – personaggio Disney comparso per la prima volta nel film Bambi
 Tamburino sardo – personaggio del Risorgimento italiano, descritto nel romanzo Cuore
 Giacomo Tamburino – medico clinico italiano
 Tommaso Tamburino – gesuita e filosofo italiano
 Corrado Tamburino Merlini – sacerdote, storico e archeologo italiano

Pagine correlate 
 Tamburo (disambigua)
 Tamburini (disambigua)